Bridge City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bridge City (Louisiana)
Bridge City (Texas)